Мезидон-Валле-д’Ож () (до 24 февраля 2021 года назывался Мезидон-Канон, ) — кантон во Франции, регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Расположен на территории двух округов: тридцать восемь коммун входят в состав округа Лизьё, одна — в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Бисьер, Бьевиль-Кетьевиль, Граншан-ле-Шато, Кастийон-ан-Ож, Кревекёр-ан-Ож, Круассанвиль, Купсарт, Ле-Мениль-Може, Лез-Отьё-Папьон, Лекод, Маньи-ле-Фрёль, Мезидон-Канон, Мери-Корбон, Монтей, Нотр-Дам-де-Ливей, Перси-ан-Ож, Сен-Жюльен-ле-Фокон, Сен-Лоран-дю-Мон, Сен-Лу-де-Фрибуа.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены упраздненные кантоны Камбремер и Лизьё-3 (без города Лизьё), а также отдельные коммуны других упраздненных кантонов. Также в 2015 году коммуны Корбон и Нотр-Дам-д’Эстре объединились в новую коммуну Нотр-Дам-д’Эстре-Корбон. 

С 1 января 2017 года состав кантона существенно изменился в связи с образованием т.н. «новых» коммун: коммуны Бьевиль-Кетьевиль и Сен-Лу-де-Фрибуа объединились в новую коммуну Бель-Ви-ан-Ож; коммуны Бисьер и Мери-Корбон — в новую коммуну Мери-Бисьер-ан-Ож; коммуны Вьё-Фюме, Граншан-ле-Шато, Кревекёр-ан-Ож, Круассанвиль, Купсарт, Ле-Мениль-Може, Лез-Отьё-Папьон, Лекод, Маньи-ла-Кампань, Маньи-ле-Фрёль, Мезидон-Канон, Монтей, Перси-ан-Ож, Сен-Жюльен-ле-Фокон — в новую коммуну Мезидон-Валле-д’Ож, ставшую центром кантона.

1 января 2019 года коммуна Сен-Лоран-дю-Мон вошла в состав коммуны Камбремер.

24 февраля 2021 года указом № 2021-213 кантон переименован в Мезидон-Валле-д’Ож. .

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бель-Ви-ан-Ож (535 чел.)
 Бёврон-ан-Ож (191 чел.)
 Бонбоск (667 чел.)
 Бофур-Дрюваль (447 чел.)
 Вальсме (273 чел.)
 Викто-Понфоль (98 чел.)
 Дрюбек (118 чел.)
 Жерро (52 чел.)
 Камбремер (1 346 чел.)
 Кастийон-ан-Ож (165 чел.)
 Конде-сюр-Иф (446 чел.)
 Ла-Буасьер (189 чел.)
 Ла-Рок-Беньяр (121 чел.)
 Ла-Ублоньер (331 чел.)
 Ле-Мениль-Симон (172 чел.)
 Ле-Мениль-Эд (257 чел.)
 Ле-Монсо (190 чел.)
 Ле-Пре-д’Ож (876 чел.)
 Ле-Фурне (66 чел.)
 Леопарти (88 чел.)
 Лессар-э-ле-Шен (159 чел.)
 Манерб (552 чел.)
 Мезидон-Валле-д’Ож (9 607 чел.)
 Мери-Бисьер-ан-Ож (1 093 чел.)
 Монтрёй-ан-Ож (61 чел.)
 Нотр-Дам-д’Эстре-Корбон (213 чел.)
 Нотр-Дам-де-Ливей (113 чел.)
 Овиллар (220 чел.)
 Ото-ан-Ож (297 чел.)
 Претревиль (394 чел.)
 Репантиньи (93 чел.)
 Рюмениль (97 чел.)
 Сен-Дезир (1 731 чел.)
 Сен-Жермен-де-Ливе (752 чел.)
 Сен-Жан-де-Ливе (233 чел.)
 Сен-Мартен-де-Майок (912 чел.)
 Сен-Пьер-дез-Иф (452 чел.)
 Сент-Уан-ле-Пен (258 чел.)
 Формантен (253 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 31,7 % голосов против 27,1 % у Эмманюэля Макрона и 15,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 52,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 27,7 %, Франсуа Фийон – 21,1 %, Эмманюэль Макрон – 19,1 %, Жан-Люк Меланшон – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 55,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,5 %, Франсуа Олланд — 24,3 %, Марин Ле Пен — 22,0 %; 2 тур: Саркози — 51,7 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют член совета коммуны Мезидон-Валле-д’Ож Александра Маривинг (Alexandra Marivingt) (Разные правые) и мэр коммуны Монтрёй-ан-Ож Ксавье Шарль (Xavier Charles) (Союз демократов и независимых).

Ссылки